Svetovno prvenstvo v biatlonu 1988 je šestindvajseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 29. februarjem in 6. marcem 1988 v Chamonixu, Francija, v treh disciplinah za ženske. Moških tekem na prvenstvu zaradi olimpijskih tekmovanj v biatlonu ni bilo.

Dobitniki medalj

Ženske

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na Sports123.com
 

1988
1988 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Chamonixu